Dans la mythologie grecque, Éphialtès ou Éphialte (en grec ancien , « cauchemar ») est un Géant, fils de Gaïa (la Terre) et d'Ouranos (le Ciel) — ou de Tartare (les Enfers) selon les versions. Lors de la Gigantomachie, il est tué d'une flèche dans chaque œil, l'une décochée par Apollon, l'autre par Héraclès.

Sources 
  (I, 6, 2).
  (Préface).

Géant grec
Progéniture de Gaïa
Geste d'Héraclès